Benjamin Franklin Butler kan henvise til flere personer, blandt andre:
 Benjamin Franklin Butler (jurist) (1795-1858), amerikansk justitsminister
 Benjamin Franklin Butler (politiker) (1818-1893), guvernør i Massachusetts